Леонтович Михайло:

 Леонтович Михайло Іванович (1784—1840) — мирське ім'я архієпископа Харківського і Охтирського Мелетія.
 Леонтович Михайло Олександрович (1903 −1981) — російський радянський фізик-ядерник, академік АН СРСР, лауреат Ленінської премії; правозахисник.